Confidential — четвёртый студийный и второй двойной альбом уэльского продюсера и диджея High Contrast, выпущенный 27 апреля 2009 года на лейбле Hospital Records. Он содержит подборку из ранее созданных артистом песен. Первый диск содержит бонус-треки с его трёх предыдущих альбомов, а второй диск содержит ремиксы, созданные в прошлом.

Список композиций

Диск 1 — Собственные композиции 
 Racing Green
 Return of Forever
 If We Ever
 Seven Notes In Black
 Kiss Kiss Bang Bang
 Twilights Last Gleaming
 Tread Softly
 Lovesick
 Music Is Everything
 The Persistance Of Memory
 Basement Track
 When The Lights Go Down

Диск 2 — Ремиксы 
 Adele — Hometown Glory
 The Streets — Has It Come To This?
 High Contrast — The Basement Track (HC’s Upstairs Downstairs Remix)
 Omni Trio — Renegade Snares
 Eric Prydz — Pjanoo
 London Elektricity — Remember The Future
 Utah Saints — Something Good 08
 Ils — No Soul
 Missy Elliott — We Run This
 Blaze — Most Precious Love
 Blue Sonix — This Feeling
 Basement Jaxx — Hey U
 London Elektricity — My Dreams

История релиза

Примечания 

Альбомы в стиле драм-н-бейс